Összesen 20 (39) epizódból áll. Az első része az "Úbirics" és a legutolsó a "Varázsolj elemi iskola / A Dinkleberg hadművelet" volt. Amerikában 2009. július 6. és 2012. augusztus 5. között futott.

Epizódok

Amerikai rajzfilmsorozatok